Борян () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Борян, Гурген Михайлович (1915—1971) — армянский поэт, драматург.
 Борян, Милан (род. 1987) — канадский футболист сербского происхождения.